Las  son una división administrativa de la Metrópolis de Tokio, en Japón. La estructura de las regiones especiales se estableció bajo la Ley de Autonomía Local de Japón de 1947. Varían mucho en tamaño (de 10 a 60 km²) y en población (de 100000 a 950000 habitantes), aunque se parecen a las ciudades según ambos criterios. La región de Setagaya es la más poblada, mientras que Ōta tiene la mayor extensión.

La Megapólis de Tokio se divide en 23 regiones especiales y otros 30 municipios comunes (ciudades, villas y pueblos). Las regiones especiales ocupan la tierra que originalmente era la Metropóli de Tokio antes de que se aboliera en 1943. La población total de las 23 regiones especiales es de 9,64 millones (estimación de 2021), aproximadamente dos tercios de la población de la Megapólis de Tokio y una cuarta parte de la población del Área del Gran Tokio. Su densidad de población es de 15.575 habitantes por kilómetro cuadrado.

Lista de regiones especiales 
Las 23 regiones especiales se encontraban listadas en orden alfabético, junto con los distritos que los componen:
 Adachi (足立区) - En esta región especial se encontraban los distritos de Kitasenju y Takenotsuka.
 Arakawa (荒川区) - Distritos de Arakawa, Nippori y Minamisenju.
 Bunkyo (文京区 Bunkyō) - Distritos de Hongo, Yayoi y Hakusan
 Chiyoda (千代田区) - Esta región especial contenía los distritos de Nagatacho, Kasumigaseki, Otemachi, Marunouchi, Akihabara, Yurakucho, e Iidabashi.
 Chūō (中央区) - En esta región especial estaba el distrito de Ginza, conocido por la concentración de grandes almacenes, boutiques y restaurantes. Otros distritos eran Nihonbashi, Kachidoki y Tsukiji; en este último se encontraba el mercado de pescado Tsukiji, abierto después del terremoto de 1923.
 Edogawa (江戸川区) - Distritos de Kasai y Chuo.
 Itabashi (板橋区) - Distritos de Itabashi y Takashimadaira.
 Katsushika (葛飾区) - Distritos de Tateishi, Aoto y Koiwa.
 Kita (北区) - Distritos de Akabane, Oji y Tabata.
 Koto (江東区 Kōtō) - Distritos de Kiba, Ariake, Kameido y Toyocho.
 Meguro (目黒区) - Distritos de Meguro, Nakameguro y Jiyugaoka.
 Minato (港区) - Distritos de Odaiba, Shinbashi, Roppongi, Toranomon, Aoyama, Azabu, Hamamatsucho y Tamachi.
 Nakano (中野区) - Distrito de Nakano.
 Nerima (練馬区) - Distritos de Nerima, Oizumi e Hikarigaoka.
 Ota (大田区 Ōta) - Distritos de Omori, Kamata y Haneda.
 Setagaya (世田谷区) - Distritos de Setagaya, Sangenjaya, Shimokitazawa y Tamagawa.
 Shibuya (渋谷区) - Distritos de Shibuya, Harajuku, Yoyogi, Ebisu e Hiroo.
 Desde 1947, Shibuya era considerada la zona de diversión por la juventud local; su crecimiento fue dramático a partir de los Juegos Olímpicos de 1964. Abundaban los lugares recreativos, boutiques, centros nocturnos, casas de Pachinko, bares, restaurantes y love hotels. Destaca el Centro Cultural Bunkamura, el cual era recinto de conciertos de rock, además de tener galerías de arte y cines.
 Shinagawa (品川区) - Distritos de Shinagawa, Oimachi y Gotanda.
 Shinjuku (新宿区) - Distritos de Shinjuku, Takadanobaba, Okubo, Kagurazaka e Ichigaya.
 Shinjuku era la zona de Tokio que concentraba más rascacielos, hoteles de lujo y edificios comerciales, con una población flotante de un cuarto de millón de personas. En 1960, la zona fue apodada fukutoshin (segundo corazón de la metrópoli);  

 Suginami (杉並区) - Distritos de Koenji, Kamiogi y Asagaya.
 Sumida (墨田区) - Distrito de Kinshicho.
 Toshima (豊島区) - Distritos de Ikebukuro, Senkawa, Sugamo y Komagome.
 Taitō (台東区 Taitō) - Distritos de Ueno, Asakusa.
 En Ueno tuvo lugar la batalla donde las fuerzas imperiales derrotaron al último apoyo del shogunado Tokugawa en 1868. El distrito estaba dominado por el parque Ueno, creado en el lugar de la batalla y convertido en parque público en 1873. El parque albergaba a varios museos, incluyendo el Museo Nacional de Tokio, el Museo Nacional de las Ciencias y el Museo Nacional de Arte Occidental. En el parque estaba la tumba Shogi Tai: dos lápidas que recordaban a los samurái que lucharon en la batalla de Monte Ueno.

Referencias

Enlaces externos 
 Tokyo Metropolitan Government (en inglés).
 Tokyo Metropolitan Government statistics .
 Association of special ward mayors (tokubetsu-kuchōkai) .
 Association of special ward assembly presidents (tokubetsu-kugikai gichōkai) .

 
Ciudades de Japón